Det finns flera artiklar om företeelser med förkortningen NKS:

För sjukhuset i Stockholm, se Nya Karolinska Solna
För den norska frivilligorganisationen, se Norske Kvinners Sanitetsforening